Solesi – abitanti di Cascina del Sole (Bollate)
Solesi – abitanti di Fara Olivana con Sola